Osoby o tym nazwisku:
 Boris Balmont – radziecki działacz państwowy
 Florent Balmont – francuski piłkarz
 Konstantin Balmont – rosyjski poeta